O Troféu Naranja de 1964 foi a 4a edição do Troféu Naranja, um tradicional torneio de verão disputado na cidade espanhola de Valência. Foi disputado de 16 a 20 de junho de 1964 por Valencia, Nacional do Uruguai e pelo , que sagrou-se campeão pelo saldo de gols.

Ficha Técnica das Partidas 
 Jogo 1

 Jogo 2

 Jogo 3

Classificação Final

Premiação 

1964 no futebol